Западная конференция:
 Западная конференция КХЛ — конференция в Континентальной хоккейной лиге.
 Западная конференция (НХЛ) — конференция в Национальной хоккейной лиге.
 Западная конференция (НБА) — конференция в Национальной баскетбольной ассоциации.